Эдвард Уллендорфф (; ) — британский историк. Известен как исследователь Эфиопии и семитских языков.

Биография 
Родился в Цюрихе. Самостоятельно выучил иврит и арабский язык. Получил образование в Evangelisches Gymnasium zum Grauen Kloster (или просто Grauen Kloster) в Берлине, Еврейском университете в Иерусалиме (для чего в 1938 году ездил в Иерусалим) и Оксфорде. Также учился у великого лингвиста и египтолога Х. Я. Полоцкого, с которым затем состоял в переписке до самой смерти последнего в 1991 году.

Во время войны находился на британской службе в Эритрее, где женился на Дине Ноак, ранее в Иерусалиме бывшей его соседкой. В Эфиопии он познакомился с природой страны, её людьми и императором Хайле Селассие, чью биографию затем переведёт на английский и который наградил учёного за изучение культуры Эфиопии.

В 1948 окончательно покинул Иерусалим на фоне крушения Британского мандата и нарастающего конфликта между евреями и арабами, перебравшись в Великобританию. Здесь он сделал научную карьеру.

Учёный много путешествовал и был покорён красотой природы Эфиопии.

Скончался в 2011 году. Его пережила жена.

Британская академия, членом которой был учёный, с 2012 ежегодно вручает именную медаль имени Эдварда Уллендорффа.

Избранные работы 
 Exploration and Study of Abyssinia. A brief survey
 The Semitic Languages of Ethiopia. A Comparative Phonology (1955)
 An Amharic Chrestomathy (1965)
 The challenge of Amharic (1965) An inaugural lecture delivered on 28 October 1964
 The Ethiopians: An Introduction to Country and People (1966)
 Ethiopia and the Bible (1968) Schweich Lectures of The British Academy (1967)
 Some early Amharic letters. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 35.2:229-270. (1972)
 Is Biblical Hebrew a Language? (1977)
 Autobiography of Emperor Haile Selassie of Ethiopia (1978), translator
 The Amharic Letters of Emperor Theodore of Ethiopia to Queen Victoria and Her Special Envoy (1979), with David L. Appleyard, Girma-Selassie Asfaw
 The Hebrew Letters of Prester John (1982), with C. F. Beckingham.
 A Tigrinya Chrestomathy (1985)
 The Two Zions : Reminiscences of Jerusalem and Ethiopia (1989)
 From Emperor Haile Selassie to H. J. Polotsky Collected Papers IV: An Ethiopian and Semitic Miscellany
 From the Bible to Enrico Cerulli A Miscellany of Ethiopian and Semitic Papers
 Hebraic- Jewish Elements in Abyssinian (Monophysite) Christianity (1956)

См. также 
 Эфиопистика

Примечания

Ссылки 
 Who’s Who 2007
 Simon Hopkins, «Bibliography of the Writings of Professor Edward Ullendorff», in: Journal of Semitic Studies XXXIV/2 (1989), pp. 253—289.
 Dina Ullendorff, «Bibliography of the Writings of Professor Edward Ullendorff (1988-99)», in: Journal of Semitic Studies XLV/1 (2000), pp. 131—136.
 Northeast African Studies. Vol. 12, No. 1, 2012, pp. 309—310. Изображение Уллендорффа.

Историки Великобритании
Эфиописты
Преподаватели Оксфордского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета
Члены Британской академии
Президенты Общества изучения Ветхого Завета